nslookup ( поиск на сервере имён) — утилита, предоставляющая пользователю интерфейс командной строки для обращения к системе DNS (проще говоря, DNS-клиент). Позволяет задавать различные типы запросов и опрашивать произвольно указываемые сервера. Её аналогом являются утилиты host и dig. Разработана в составе пакета BIND (для UNIX-систем).

Утилита портирована на Windows непосредственно фирмой Microsoft и поставляется вместе с операционной системой.

Пример данных с сервера по умолчанию 
nslookup wikipedia.org

Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name: wikipedia.org
Address: 208.80.152.201

Пример данных с заданного сервера 
nslookup wikipedia.org ns1.wikimedia.org

Server:		ns1.wikimedia.org
Address:	208.80.152.142#53

Name:	wikipedia.org
Address: 208.80.152.201

DNS
Утилиты Unix
Программы с интерфейсом командной строки
Сетевое программное обеспечение
Взаимодействие и службы Windows
Анализ компьютерных сетей